Bruna Fantini Guasco (São Paulo, 13 de setembro de 1992) é uma atriz Brasileira.

Trabalhos na TV
(2003/2004) - Canavial de Paixões – como Mirella
(2000/2002) - Gente inocente - como Participante
(1999/2000) - Chiquititas - como Bruna
(1998/1999) - Serras Azuis - como Lígia

Ligações externas

Atrizes de São Paulo (estado)
Atores infantis do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo